Нежелев — фамилия. Известные носители:
 Нежелев, Анатолий Геннадьевич (род. 1985) — российский футболист.
 Нежелев, Дмитрий Геннадьевич (род. 1970) — советский, туркменский и российский футболист.